Robichon ist der Familienname folgender Personen:

 Suzette Robichon (* 1947), französische Herausgeberin und feministische Aktivistin
 Zacharie Robichon (* 1992), kanadischer Autorennfahrer